Petschek ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Petschek (1834–1905), österreich-ungarischer Bankier und Börsenmakler
 Georg Petschek (1872–1947), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Franz Petschek, auch Frank Petschek (1894–1963), österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Großindustrieller
 Harry E. Petschek (1930–2005), US-amerikanischer Physiker
 Ignaz Petschek (1857–1934), österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Großindustrieller
 Isidor Petschek (1854–1919), österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Bankier und Großindustrieller
 Julius Petschek (1856–1932), österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Bankier und Großindustrieller
 Kurt Petschek, auch Kirk Petshek (1913–1973), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Moses Petschek (1822–1888), österreich-ungarischer Unternehmer
 Otto Petschek (1882–1934), österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Bankier und Großindustrieller
 Paul Petschek (1886–1946), österreich-ungarischer, später tschechoslowakischer Bankier und Großindustrieller
 Samuel Petschek (1746–1822), böhmischer Händler und Stammvater der Unternehmerfamilie Petschek

Siehe auch:
 deutscher Name von Pečky, Stadt in Tschechien
 Petschek (Familie), deutschböhmische Bankier- und Großindustriellenfamilie
 Villa Otto Petschek, neobarocke Bürgervilla in Prag-Bubeneč
 Palais Petschek, denkmalgeschütztes Gebäude in Prag-Neustadt
 Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, legendäre Philatelieobjekte